Перша ліга Македонії сезону 2016–2017 — 25-ий сезон вищого дивізіону Македонії з футболу. Чемпіоном став Вардар.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Пелістер візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Македонії 2016—2017

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/7 червня 2017

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сайт Macedonian Football  
 Офіційний сайт Федерації футболу Македонії 
 Перша Ліга Македонії на soccerway 

Чемпіонат Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія